Denizoğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Onomastique 
Denizoğlu est un patronyme turc composé de , mot turc et prénom turc épicène qui signifie « mer », et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de », accusatif de oğul, « fils ». Denizoğlu signifie donc « fils de Deniz », étymologiquement « fils de la mer ».

Patronyme 

 Selahattin Denizoğlu, homme politique turc, maire de Hasanbeyli, ville de la province d'Osmaniye.

Voir aussi 
 , prénom épicène et patronyme turc.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc